Папирус Присса — папирус, датируемый периодом XII династии Среднего царства древнего Египта (около 1991—1783 годы до н. э.). Назван в честь египтолога, который его обнаружил.

Обнаружение 
Рукопись обнаружена французским востоковедом Эмилем Приссом в Фивах в 1856 году, и с тех пор хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже.

Описание 
Папирус содержит 214 строк иератическим письмом на 18 страницах. Папирус относится к XI—XII династиям, когда иератическое письмо переходило из вертикального к горизонтальному написанию.

Текст папируса представляет интерес для оценки моральных и этических норм древнеегипетского общества, о следовании принципам Маат в повседневной жизни. Правильное понимание затруднено в силу возможной неточности копирования первоначальных текстов.

Текст представляет собой сборник моральных и нравственных рекомендаций, наставлений по правилам хорошего тона и поведения в высшем обществе, знание которых было необходимо для успешного продвижения по ступеням иерархической лестницы египетской бюрократии.

Поучения Кагемни 
Первые две страницы содержат неполную версию поучений неизвестного визиря своим детям. Благодаря имени одного из них — Кагемни, текст получил название «Поучения Кагемни». Кагемни служил визирем при фараоне Снофру из IV династии (ок. 2575 год до н. э.); по другим версиям — фараона Тети или, согласно некоторым данным отца Кагемни, — фараона Хуни.

Состоит из 4 поучений, короткого заключения и оборванного колофона.

Поучения Птаххотепа 
Полностью сохранившийся текст «Поучения Птаххотепа», написанный чати, который служил фараону Джедкара Исеси из V династии.

См. также 
 Список древнеегипетских папирусов.

Примечания

Ссылки 
 
  — перевод папируса на английский

Папирусы
Литература Древнего Египта
Книги 2-го тысячелетия до н. э.
Экспонаты Национальной библиотеки Франции